Satiro – figura della mitologia greca
 Satiro – nome proprio di persona italiano maschile
 Satiro – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Satiro, ovvero il diavolo dei boschi divinizzato – dramma satirico di Johann Wolfgang von Goethe
 Satiro – persona affetta da satiriasi

Persone
 Satiro – signore di Panticapeo nel V-IV secolo a.C.
 Satiro – biografo e filosofo peripatetico
 Satiro – primo vescovo di Arezzo
 Satiro di Milano – fratello di sant'Ambrogio

Pagine correlate
 Satiri (disambigua)
 San Satiro
 Satire